Wolves steht für:

 Wolves (Band), US-amerikanische Musikgruppe
 Wolves (Album), Album der US-amerikanischen Band Rise Against
 Wolves (Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Selena Gomez
 Wolves (1999), US-amerikanisch-kanadischer Dokumentarfilm von David Douglas
 Wolves (2014), französisch-kanadischer Spielfilm von David Hayter
 Wolves (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Bart Freundlich
 Chicago Wolves, US-amerikanische Eishockeymannschaft in der American Hockey League
 Wolves, Spitzname für den englischen Fußballverein Wolverhampton Wanderers